Landstingsvalet 1976 var ett landstingsval i Sverige som hölls i samband med de två andra allmänna valen, valen till riksdagen och kommunfullmäktige.

Valresultat

Valresultat per landsting

Källor 
 Landstingsvalen 1976 Statistiska centralbyrån

1976
Val 1976
1976 i Sverige